Santa Reparata (ital. für die Heilige Reparata) ist der Name folgender Kirchen:

 Santa Reparata (Florenz), eine frühere Kathedrale von Florenz
 Santa Reparata (Casoli), eine Kirche in Casoli, Provinz Chieti, Italien
 Santa Reparata (Maenza), eine Kirche in Maenza, Provinz Latina, Italien
 Santa Reparata (Monacilioni), eine Kirche in Monacilioni, Provinz Campobasso, Italien
 Cathédrale Sainte-Réparate, eine Kathedrale in Nizza
Kapelle Santa Reparata auf Korsika. 

Santa Reparata ist der Name folgender Städte und Gemeinden:
 Santa Reparata (Sardinien)
 Santa Reparata di Balagna, einer Stadt auf Korsika
 Santa-Reparata-di-Balagna, eine Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Santa-Reparata-di-Moriani, eine Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika

Santa Reparata ist der Name folgender Einrichtungen:
 Santa Reparata International School of Art, eine Schule in Florenz

Reparata